Bobadilla est un terme pouvant désigner:

Toponyme

Bobadilla, ville de l'Andalousie en Espagne.
 Bobadilla, commune de La Rioja en Espagne.
Bobadilla, ville du Chili.

Patronyme

Aldo Bobadilla (né en 1976), footballeur paraguayen.
Alfonso Bobadilla (1951-), cavalier chilien de saut d'obstacles. 
Béatrice de Bobadilla, noble espagnole du .
Emilio Bobadilla Cáceres (1907-1979), guitariste et musicien paraguayen.
Francisco de Bobadilla (décès en 1502), administrateur colonial espagnol.
Inés de Bobadilla (décès en 1543), femme politique cubaine.
Jerónimo de Bobadilla (1630-1709), peintre baroque espagnol.
Manuel Bobadilla (né en 1970), footballeur cubain.
Nicolás Bobadilla (1511-1590), jésuite espagnol.
Tomas Bobadilla y Briones (1785-1871), homme politique dominicain.
Raúl Bobadilla (né en 1987), footballeur argentin.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme